Hajnalka Kiraly-Picot (ur. 2 marca 1971 w Veszprémie) – węgierska szpadzistka.

Życiorys 
Na mistrzostwach świata zdobyła 9 medali, w tym siedem złotych. Podczas mistrzostw Europy w Koblencji (2001) zdobyła złoty medal w turnieju drużynowym. Największym sukcesem zawodniczki jest brązowy medal zdobyty podczas igrzysk olimpijskich 2004 w Atenach.

Żona francuskiego szpadzisty, Patricka Picota.

Przypisy 

Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Veszprémie
Węgierscy szermierze
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Węgierscy medaliści olimpijscy